

Toponyme 
Le toponyme « Dacie » peut désigner :
 La Dacie, pays des Daces de l'Antiquité centré sur les actuelles Transylvanie, Moldavie et Valachie et dont l'étendue a varié, englobant parfois (par exemple sous le règne de Burebista) un territoire couvrant aussi les actuelles Hongrie orientale, Slovaquie orientale, Ruthénie subcarpathique, Edisan, Dobroudja et Bulgarie septentrionale.
 Une province romaine :
 Au nord du Danube la Dacie trajane subdivisée d'abord en deux provinces :
 La « Dacie inférieure » : partie de la Dacie Trajane correspondant approximativement à l'actuelle « petite Valachie » ou Olténie ;
 La « Dacie supérieure » : partie de la Dacie Trajane correspondant approximativement à l'actuelle Transylvanie ;
 …puis en trois provinces :
 « Dacie Porolissense »
 « Dacie Apulense »
 « Dacie Malvense ».
 Au sud du Danube la Dacie aurélienne subdivisée d'abord par Dioclétien en deux provinces :
 La « Dacie riveraine » (Dacia ripensis ou Dacia parapotâmia/Δακία Παραποτάμια) : province présidiale, partie septentrionale de la Dacie aurélienne ;
 La « Dacie méditerranéenne » (Dacia mediterranea) : province consulaire, partie méridionale de la Dacie aurélienne ;
 …puis incluse dans le Diocèse de Dacie (diocesis Daciae) : diocèse de la préfecture d'Illyrie, administré par un vicaire et comprenant les deux provinces précitées, les cinq provinces présidiales de « Dardanie » (Dardania), de « Mésie première » (Moesia prima) et de « Prévalitaine » ou « Prévalitane » (Praevalitana) ainsi qu'une partie de la province présidiale de « Macédoine Salutaire ».

 Voir aussi Chronologie de la Dacie et Christianisme en Dacie.

Patronyme 

 Boèce de Dacie (?-1284), philosophe médiéval danois ou suédois du XIIIe siècle.

Géologie 
 La roche volcanique Dacite tient son nom de la Dacie.

Autres